Termin LV ima više značenja.

 Letonija, oznaka države
 .lv, najviši Internet domen Letonije